Le terme Nappy peut faire référence : 
 Mouvement nappy : nappy est un rétroacronyme formé de « natural » et de « happy » ;
 Nappy Valley (« vallée des couches »), à l’origine le surnom donné à Battersea, un quartier du sud de Londres ;
 Nappy edges est un recueil de poésies écrites par Ntozake Shange et publiées en 1978 ;
 Nappy Roots, groupe de hip-hop américain, originaire du Kentucky ;
 Nappy : film documentaire français sorti en 2004 (Nappy est la contraction de « Neuilly-Auteuil-Pereire-Passy »).

Définition et traduction 
Le mot nappy signifie couche en anglais britannique et crépu en anglais américain..

Prénom 
 Nappy Lamare (1905-1988), musicien américain.